Sheffield – siódmy album grupy Scooter wydany w 2000 roku. Promujące go utwory to "I'm Your Pusher" i "She's The Sun".

Lista utworów 
 MC's Missing – 1:12
 Don't Gimme The Funk – 4:15
 I'm Your Pusher – 4:01
 Where Do We Go? – 4:07
 Sex Dwarf – 4:19
 She's The Sun – 4:53
 Space Cowboy – 5:54
 Never Slow Down – 3:58
 Down To The Bone – 4:14
 Summer Wine – 3:47
 Dusty Vinyl – 4:54
 Cubic – 5:08

Linki zewnętrzne 
 

Albumy muzyczne wydane w roku 2000
Albumy Scootera